Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 12-es, továbbá -es, 12A, 12AT, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12i, 12K, 12R, 12T, 12V, 12Y, illetve M12-es, M12X, M12Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 12-es busz (Ajka)

 12-es busz (Baja)

 12-es busz (Békéscsaba)megszűnt

 12-es busz (Budapest, 1946–2008)megszűnt
 12A busz (Budapest, 1947–?)megszűnt
 12A busz (Budapest, 1961–1988)megszűnt
 12B busz (Budapest, 1952)megszűnt
 12V busz (Budapest, 1981)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1977–1988)megszűnt

 12-es busz (Debrecen)
 12Y busz (Debrecen)megszűnt

 12-es busz (Dunaújváros)megszűnt

 12-es busz (Eger)
 12A busz (Eger)megszűnt
 12C busz (Eger)megszűnt
 12i busz (Eger)megszűnt
 12Y busz (Eger)megszűnt

 12-es busz (Győr)
 12A busz (Győr)

 12-es busz (Gödöllő)megszűnt

 12-es busz (Hódmezővásárhely)
 12T busz (Hódmezővásárhely)

 12-es busz (Kaposvár)

 12-es busz (Kecskemét)
 12D busz (Kecskemét)

 12-es busz (Miskolc)
 12G busz (Miskolc)
12gy busz (Miskolc)megszűnt

 12-es busz (Nyíregyháza)

 12-es busz (Ózd)megszűnt
 12A busz (Ózd)megszűnt
 12AT busz (Ózd)megszűnt
 12K busz (Ózd)megszűnt
 12T busz (Ózd)megszűnt

 12-es busz (Pécs)
 12A busz (Pécs)megszűnt
 12B busz (Pécs)megszűnt
 12C busz (Pécs)megszűnt
 12D busz (Pécs)megszűnt
 12E busz (Pécs)megszűnt
 12F busz (Pécs)megszűnt
 M12-es busz (Pécs)megszűnt
 M12X busz (Pécs)megszűnt
 M12Y busz (Pécs)megszűnt

 12-es busz (Siófok)megszűnt

 12-es busz (Sopron)
 12A busz (Sopron)
 12C busz (Sopron)megszűnt
 12V busz (Sopron)

 12-es busz (Székesfehérvár)
 12A busz (Székesfehérvár)
 12B busz (Székesfehérvár)megszűnt
 12Y busz (Székesfehérvár)

 12-es busz (Szeged)
 12R busz (Szeged)megszűnt 2004-ben

 12-es busz (Szolnok)
 12A busz (Szolnok)megszűnt
 M12-es busz (Szolnok)megszűnt

 12-es busz (Szombathely)
 12B busz (Szombathely)megszűnt

 12-es busz (Tatabánya)

 12-es busz (Törökbálint)megszűnt
 12G busz (Törökbálint)megszűnt

 12-es busz (Veszprém)
 12A busz (Veszprém)